Шатонёф () — многозначное слово французского происхождения.

География 
 Шатонёф (Кот-д’Ор) — в департаменте Кот-д’Ор.
 Шатонёф (замок) — замок XI века, перестроенный в XV веке, находящаяся в коммуне Шатонёф, в 43 км от Дижона.
 Шатонёф (Луара) — в департаменте Луара.
 Шатонёф (Сона и Луара) — в департаменте Сона и Луара.
 Шатонёф (Савойя) — в департаменте Савойя.
 Шатонёф (Вандея) — в департаменте Вандея.

Фамилия 
 Шатонёф, Ги де Рьё (? — 12 февраля 1591) — наместник Бретани.
 Шатонёф, Гийом де — 18/19-й великий магистр ордена госпитальеров (1242—1258).
 Шатонёф, Алексис де (1799—1853) — немецкий архитектор и градостроитель, работал преимущественно в Гамбурге.

См. также 
  — «шатонёф» по-английски.